
Termin -{WRN}- ima više značenja.

 WRN (gen)
 Svetska radio mreža (), međunarodni javni radio-difuzni konzorcijum